Драмишево може да се односи на:

 Драмишево (Невесиње), насељено мјесто у општини Невесиње, Република Српска, БиХ;
 Драмишево (Коњиц), насељено мјесто у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ.